McArtor est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, entraîneur de baseball américain
 (né en 1942), administrateur américain de la FAA

Voir aussi

Homonymie de patronyme